De naam Centrumpartij (of varianten in andere talen) is door politieke partijen in verschillende landen en van verschillende politieke richtingen gebruikt:
 Centrumpartij (Nederland), in Nederland
 Centrumpartij '86 (CP'86), in Nederland
 Deutsche Zentrumspartei, in Duitsland
 Pruisische Centrumpartij, in Pruisen
 Centerpartiet, in Zweden
 Senterpartiet, in Noorwegen
 Partia Centrum, in Polen
 Centrumpartij van Finland, in Finland
 National Center Party, in Ierland